Schwaighofen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schwaighofen (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schwaighofen (Neu-Ulm), Ortsteil der Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern

 Schwaighofen (Gemeinde Eugendorf), Ortschaft von Eugendorf, Salzburger Land

Siehe auch: 
 Schwaighof
 Schwaighofer